przedstawiciel pokolenia baby boomers
 gwarowo: atomowe okręty podwodne przenoszące pociski balistyczne 
Miasta w USA:
 Boomer – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Boomer (ang. Boomer Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Boomer (ang. Boomer Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes

Zobacz też 
 OK Boomer